Vopel ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Vopel (* 1943), deutsche Politikerin (CDU)

 Hermann Vopel (1868–1928), deutscher evangelischer Geistlicher
 Louis Wilhelm Vopel (1838–1899), Pelzhändler und Mitglied des deutschen Reichstags 

Siehe auch:
 Vopelius